Трг ослобођења или Трг Ослобођења може бити:

 Трг ослобођења (Београд), трг у Београду у Србији.
 Трг ослобођења (Кула), трг у Кули у Србији.
 Трг ослобођења (Ниш), трг у Нишу у Србији.
 Трг ослобођења (Врање), трг у Врању у Србији.
 Трг ослобођења (Пожаревац), трг у Пожаревцу у Србији.
 Трг ослобођења (Сомбор), трг у Сомбору у Србији.
 Трг ослобођења (Вишеград), трг у Вишеграду у РС (БиХ).
 Трг ослобођења (Багдад), трг у Багдаду у Ираку.
 Трг ослобођења (Колобријер), трг у Колобријеру у Француској.